«Метеор» — серия советских метеорологических спутников, эксплуатировавшихся в 1960—1970-х годах.

Полезная нагрузка 
На борту спутников размещалась телевизионная, инфракрасная и актинометрическая аппаратура:
 телевизионная система видикон МР-600
Состояла из двух камер, позволяла осуществлять съёмку освещённой части поверхности земли в видимом диапазоне (0,5 — 0,7 мкм), полоса обзора 1000 км, разрешение 1,25 × 1,25 км. Эта аппаратура использовалась для составления схем облачного покрова Земли. Разработка НИИ-380 (НИИ телевидения).

 сканирующий ИК радиометр «Ласточка»
Инфракрасная аппаратура использовалась для наблюдения за облачным покровом на ночной стороне Земли. Спектральный диапазон соответствовал окну прозрачности атмосферы (8—12 мкм), полоса обзора 1100 км, разрешение 15 × 15 км. Эта же аппаратура использовалась для определения температуры Земли или верхней границы облаков. Разработка НИИ-10 (НИИ «Альтаир»).

 комплект актинометрических приборов
Актинометрические датчики осуществляли измерение интенсивности излучения Земли. На борту ИСЗ было установлено два широкоугольных несканирующих и два узкоугольных сканирующих прибора. Широкоугольные датчики осуществляли измерение интенсивности излучения всей видимой части Земли и атмосферы. Узкоугольные приборы производили сканирование поверхности в направлении перпендикулярном вектору движения спутника. Сканирование осуществлялось в трёх спектральных диапазонах:
 0,3—3 мкм — диапазон соответствует отражённой солнечной радиации;
 3—30 мкм — тепловое излучение Земли и атмосферы. Данные из этих двух диапазонов позволяли рассчитывать величину поглощенной части излучения Солнца, что используется в долгосрочных прогнозах;
 8—12 мкм — данные об излучении в этом диапазоне позволяли рассчитывать высоту верхней границы облаков, что важно для авиации.
Полоса обзора 2500 км, разрешение 50 × 50 км.

Разработка ЦКБ Геофизика (ОАО «НПП ГЕОФИЗИКА — КОСМОС»).

Корректирующий двигатель 
На Метеор-1-10, запущенном 29 декабря 1971 г., был установлен в качестве корректирующего двигателя ионноплазменный двигатель СПД-60, создающий тягу за счет высоких скоростей излучаемой двигателем плазмы. С помощью двигательной установки, которая была включена с 14 по 22 февраля 1972 г., была увеличена высота орбиты ИСЗ на 16,5 км с целью доведения количества витков, совершаемых им в течение суток, до 14. Последнее позволило в дальнейшем осуществлять съём метеорологической информации с помощью этого ИСЗ «Метеор» строго с одних и тех же районов земного шара и почти в одно и то же время суток.

Состав орбитальной группировки 
Все аппараты серии можно разделить на три группы:
 технологические — использовались для отработки отдельных систем и комплекса в целом;
 оперативные — основная часть системы гидрометеорологических наблюдений;
 экспериментальные — использовались для проведения научных исследований.

Список запусков

Примечания

Ссылки 
 

Советские искусственные спутники Земли
Метеорологические спутники